Igé – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Saône-et-Loire.
 Igé – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Orne.